Джордж Фа́ркер (; 1677—1707) — ирландский драматург.

Биография 
Фаркер родился в мае или июне 1677 на севере Ирландии. Умер в Лондоне 29 апреля 1707.

Библиография 
 1698 — Любовь и бутылка ()
 1699 — Верная чета, или Путешествие на юбилей ()
 1701 — Сэр Гарри Уайлдер ()
 1702 — Братья-соперники ()
 1706 — Офицер-вербовщик ()
 1707 — Хитроумный план щеголей ()

Примечания

Ссылки 
 
 

Драматурги Ирландии